Zehenthof steht für:

 eine alte rechtliche Stellung eines Gehöftes, siehe Zehnthof

geographische Objekte:

 Zehenthof (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Zehenthof (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zehenthof (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern